Die Championnat National du Benin 2013/14 ist die 35. Saison der höchsten beninischen Spielklasse im Fußball. Es nehmen 14 Mannschaften teil, die je zweimal gegeneinander antreten. Die Saison begann am 29. Dezember 2013 und wird voraussichtlich im Juni 2014 enden.

Tabelle

Weblinks 
 Statistiken soccerway.com

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb in Benin
Fußballsaison 2013/14